1994-ben a magyar jégkorong-válogatott a C. csoportos világbajnokságon vett részt, a Szlovákiában tartott tornán a csapat hatodik helyen végzett.

Eredmények 

Barátságos mérkőzés

Barátságos mérkőzés

Barátságos mérkőzés

Barátságos mérkőzés

Világbajnokság C. csoport

Világbajnokság C. csoport

Világbajnokság C. csoport

Világbajnokság C. csoport

Világbajnokság C. csoport

Világbajnokság C. csoport

Külső hivatkozások 
 A Magyar Jégkorong Szövetség hivatalos honlapja

1994
1994 a jégkorongban